Breitmühle bezeichnet:
 Breitmühle (Iphofen), Ortsteil von Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Vogtsmühle (Iphofen)
 Breitmühle (Marktredwitz), Ortsteil von Marktredwitz, Landkreis Wunsiedel, Bayern

Siehe auch:
 Breite Mühle, Wohnplatz bei Sachsenflur, Lauda-Königshofen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg